François Morel peut désigner :
 François de Morel (), un pasteur de l’Église réformée ;
 François Morel (en italien Francesco Morelli) (1768-1832), un peintre français qui a été actif en Italie ;
 François Morel (1871-1938), un homme politique français ;
 François Morel (1914-1940), un pilote de chasse français ;
 François Morel (1923-2007), un biologiste français, membre de l'Académie des sciences ;
 François Morel (1926-2018), un pianiste et compositeur québécois ;
 François Morel (1959-), un acteur et scénariste français.